Die Abkürzung DTSA steht für 
 Deutsches Tauchsportabzeichen, siehe Verband Deutscher Sporttaucher
 Deutsches Tanzsportabzeichen

DTSA